Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Abierto Mexicano Telcel 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Kristina Mladenovicová a Galina Voskobojevová, jehož členky na turnaji nestartovaly.

Vítězem čtyřhry se stal druhý nasazený španělský pár Lara Arruabarrenová a María Teresa Torró Florová, který ve finále zdolal české turnajové jedničky Andreu Hlaváčkovou s Lucií Hradeckou po dramatickém průběhu. Po sadách 7–6 a 5–7 rozhodl o vítězkách až supetiebreak nejtěsnějším rozdílem dvou míčů v poměru [13–11]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů.

Nasazení párů 
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (finále)
  '''Lara Arruabarrenová /  María Teresa Torrová Florová (vítězky)
  Kiki Bertensová /  Johanna Larssonová (semifinále)
  Chan Chin-wei /  Laura Thorpeová ''(1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Abierto Mexicano Telcel 2015